Op Roland Garros 1993 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 26 mei tot en met 6 juni 1993.

Toernooisamenvatting 
Titelhouders Arantxa Sánchez Vicario en Mark Woodforde namen niet aan deze editie van het toernooi deel. Australiër Woodforde had zich weliswaar ingeschreven met landgenote Nicole Provis, maar dit team trok zich nog voor aanvang van de eerste ronde terug, en werd vervangen door het alternatieve koppel Ann Henricksson / T.J. Middleton uit de Verenigde Staten.

Gigi Fernández en Todd Woodbridge waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de Nederlandse Brenda Schultz en haar partner Murphy Jensen.

Het als elfde geplaatste Russische duo Jevgenia Manjoekova / Andrej Olchovski won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als negende geplaatste Zuid-Afrikaanse koppel Elna Reinach en Danie Visser in drie sets. Het was voor beiden hun eerste titel in het gemengd dubbelspel.

Het toernooi kende negen Nederlandse deelnemers:
 Brenda Schultz speelde samen met de Amerikaan Murphy Jensen – zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaars.
 Paul Haarhuis speelde samen met de Canadese Jill Hetherington – zij waren het derde reekshoofd en bereikten de kwartfinale, waarin ook zij verloren van de latere winnaars.
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen waren als twaalfde geplaatst – zij bereikten de derde ronde.
 Caroline Vis en Menno Oosting bereikten eveneens de derde ronde.
 Hendrik Jan Davids speelde samen met de Australische Jo-Anne Faull – ook voor hen was de derde ronde het eindstation.
 Miriam Oremans en Jacco Eltingh kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA op pagina 5
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1993